Thomas Drummond puede hacer referencia a:

Thomas Drummond (ingeniero) (1797–1840), un ingeniero civil escocés
Thomas Drummond (juez) (1809–1890), un juez estadounidense
Thomas Drummond (botánico) (1793–1835), botánico escocés
Tom Drummond (nacido 1897), futbolista australiano
Tom Drummond (músico) (nacido 1969), músico estadounidense